Бесла́н Иса́ев (род. 3 октября 1983 года, Чечено-Ингушская АССР, РСФСР, СССР) — российский боец смешанного стиля, бывший чемпион ACB в полусреднем весе, бывший чемпион ProFC в полусреднем весе, мастер спорта России по вольной борьбе, тренер. Действующий боец ACA.

Спортивная карьера 
Представитель бойцовского клуба «Беркут». Кроме вольной борьбы занимался также панкратионом и рукопашным боем.
 Победитель международного турнира «Чеченская Республика против всего мира 2008»;
 Обладатель Кубка России по панкратиону 2008 года;
 Чемпион Азии по панкратиону;
 Чемпион организации ProFC 2010 года;
 Чемпион организации ACB 2014 года;
 Звание Мастера Спорта по вольной борьбе;
Занимается тренерской деятельностью. Одним из его известных воспитанников является чемпион России и мира Салман Жамалдаев.

Статистика в ММА 

|-
|Победа
|align="center"|40-10
| Кристиан Бринзан
|Нокаут (удар) 
|ACA 132: Джонсон - Вахаев
|19 ноября 2021
|align="center"|1
|align="center"|1:52
|Минск, Белоруссия
|
|-
|Победа
|align="center"|39-10
| Бекзод Нурматов
|Раздельное решение
|ACA 100
|4 октября 2019
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Грозный, Чечня, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|38-10
| Евгений Бондарь
|Технический нокаут
|ACA 91
|26 января 2019
|align="center"|3
|align="center"|0:50
|Грозный, Чечня, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|37-10
| Сиро Родригес
|Нокаут (локоть)
|ACB 86
|5 мая  2018
|align="center"|2
|align="center"|0:25
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|37-9
| На-Шон Баррел
|Единогласное решение
|ACB 77
|23 декабря 2017
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|36-9
| Элвис Мутапчич
|Нокаут (удар)
|ACB 61
|20 мая 2017
|align="center"|1
|align="center"|0:33
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|35-9
| Марсело Альфая
|Единогласное решение
|ACB 50 — Stormbringer
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|35-8
| Стив Карл
|Единогласное решение
|ACB 49 — Rostov Onslaught
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Ростов, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|34-8
| Брет Купер
|Единогласное решение
|ACB 43 — Battle of the Sura
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Пенза, Пензенская область, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|34-7
| Джесси Хуарес
|Сабмишном (рычаг локтя)
|ACB 35 — In Memory of Guram Gugenishvili
|
|align="center"|1
|align="center"|1:45
|Тбилиси, Грузия
|
|-
|Победа
|align="center"|33-7
| Зозимар де Оливейра Сильва мл.
|Технический нокаут (удары)
|ACB 26 — Grand Prix Final 2015
|
|align="center"|3
|align="center"|1:06
|Грозный, Чечня, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|32-7
| Хосе де Рибамар Мачадо Гомес
|Нокаут (удар)
|ACB 13 — Польша
|
|align="center"|1
|align="center"|1:15
|Плоцк, Польша
|
|-
|Победа
|align="center"|31-7
| Коди Маккензи
|Нокаут (удар коленом)
|M-1 Global / Absolute Championship Berkut — M-1 Challenge 54 / ACB 12
|
|align="center"|1
|align="center"|2:20
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|30-7
| Серхио Соуза
|Технический нокаут (отказ от продолжения боя)
|ACB 10 — «Время Колизея»
|
|align="center"|2
|align="center"|1:34
|Грозный, Чечня, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|29-7
| Магомед Магомедкеримов
|Раздельное решение
|ACB — Гран-при Беркут 9
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Грозный, Чечня, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|28-7
| Ибрагим Каратаев
|Технический нокаут (остановка боя врачом)
|ACB — Гран-при Беркут 7
|
|align="center"|2
|align="center"|1:54
|Грозный, Чечня, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|27-7
| Азизбек Кубанычбеков
|Нокаут (удар ногой в голову)
|ACB — Гран-при Беркут 5
|
|align="center"|1
|align="center"|2:14
|Грозный, Чечня, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|26-7
| Хасанхон Баратов
|Нокаут (удар коленом)
|ACB — Гран-при Беркут 2
|
|align="center"|1
|align="center"|0:13
|Грозный, Чечня, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|25-7
| Александр Гонсалвеш
|Технический нокаут
|PROFC 50
|
|align="center"|1
|align="center"|3:52
|Ростов-на-Дону, Ростовская область,  Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|24-7
| Андре Сантос
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|«Битва на Тереке»
|
|align="center"|2
|align="center"|4:00
|Грозный, Чечня, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|24-6
| Виктор Хальми
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|Cage Warriors 58
|
|align="center"|1
|align="center"|3:27
|Грозный, Чечня, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|23-6
| Андреас Биргельс
|Технический нокаут (удары)
|PROFC 47 — «Россия vs Европа»
|
|align="center"|1
|align="center"|2:13
|Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|22-6
| Анатолий Сафронов
|Технический нокаут (удары)
|PROFC 45 — «Гром в Грозном»
|
|align="center"|1
|align="center"|0:55
|Грозный, Чечня, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|21-6
| Юки Окано
|Единогласное решение
|PROFC 43 — «Балтийский Вызов 4»
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Калининград, Калининградская область , Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|20-6
| Андре Пачеко
|Технический нокаут (удары)
|PROFC 41 — «Восьмиугольник»
|
|align="center"|3
|align="center"|2:54
|Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|19-6
| Фабрицио Несименто
|Сабмишном (рычаг колена)
|PROFC 40
|
|align="center"|3
|align="center"|1:18
|Волгоград, Волгоградская область,  Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|19-5
| Эдик Абелян
|Сабмишном (удушение сзади)
|PROFC 37
|
|align="center"|1
|align="center"|1:34
|Уфа, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|18-5
| Павел Кущ
|Нокаут (удар)
|«Кубок Содружества Наций» — Финал
|
|align="center"|1
|align="center"|4:36
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|17-5
| Ассан Нийе
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|SC 7 — Rise of Champions
|
|align="center"|1
|align="center"|3:58
|Стокгольм, Швеция
|
|-
|Победа
|align="center"|17-4
| Валентино Петреску
|Сабмишном (удушение сзади)
|ADFC — Round 3
|
|align="center"|2
|align="center"|3:48
|Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты
|
|-
|Победа
|align="center"|16-4
| Ксавьер Фоупа-Покам
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|PROFC 22
|
|align="center"|1
|align="center"|4:12
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|15-4
| Рафаэль Сильва
|Единогласное решение
|«Золотой Кулак России»
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|14-4
| Артур Гусейнов
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|«Кубок Содружества Наций» Финал
|
|align="center"|1
|align="center"|0:45
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|13-4
| Султан Муталимов
|Технический нокаут (удары)
|PROFC Pride & Honour
|
|align="center"|1
|align="center"|1:04
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|12-4
| Марат Хугаев
|Технический нокаут (удары)
|PROFC Fight Night 2
|
|align="center"|1
|align="center"|1:25
|Чалтырь, Ростовская область, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|11-4
| Ишхан Закарян
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|ProFC — Union Nation Cup 3
|
|align="center"|1
|align="center"|1:56
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|10-4
| Владимир Катыхин
|Сабмишном (рычаг локтя)
|ProFC — Union Nation Cup 2
|
|align="center"|1
|align="center"|3:13
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|9-4
| Владимир Задворный
|Технический нокаут (удары)
|ProFC — Union Nation Cup 1
|
|align="center"|1
|align="center"|1:32
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|8-4
| Алихан Худайбанов
|Сабмишном
|PROFC King Of The Night 1
|
|align="center"|1
|align="center"|1:27
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|7-4
| Валентин Загорулько
|Единогласное решение
|PROFC Россия vs Европа
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|7-3
| Гасан Умалатов
|Нокаут (удар)
|MFT — Mix Fight Tournament
|
|align="center"|1
|align="center"|4:10
|Волгоград, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|7-2
| Кирилл Сухомлинов
|Технический нокаут (удары)
|PROFC: «Кубок Президента»
|
|align="center"|1
|align="center"|2:59
|Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|6-2
| Владимир Ковалёв
|Технический нокаут (удары)
|MFT — Mix Fight Tournament
|
|align="center"|1
|align="center"|1:00
|Волгоград, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|5-2
| Дмитрий Сурнев
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|MFT — Mix Fight Tournament
|
|align="center"|1
|align="center"|1:27
|Волгоград, Россия
|-
|Победа
|align="center"|4-2
| Самед Алиев
|Сабмишном (рычаг локтя)
|PitC — Pancration in the Cage
|
|align="center"|1
|align="center"|2:30
|Баксан, Кабардино-Балкария, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|3-2
| Азред Телкушеев
|Сабмишном (удушение)
|CR — Pankration Cup
|
|align="center"|0
|align="center"|0:00
|Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|3-1
| Рустам Кураев
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|CR — Pankration Cup
|
|align="center"|0
|align="center"|0:00
|Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|2-1
| Александр Шлеменко
|Сабмишном (удушение треугольником)
|APF — World Pankration Championship 2005
|
|align="center"|3
|align="center"|0:00
|Астана, Казахстан
|
|-
|Победа
|align="center"|2-0
| Венер Галиев
|Технический нокаут (остановка боя врачом)
|APF — World Pankration Championship 2005
|
|align="center"|1
|align="center"|0:00
|Астана, Казахстан
|
|-
|Победа
|align="center"|1-0
| Александр Шлеменко
|Сабмишном (рычаг локтя)
|IAFC — Pancration Asian Open Cup 2004
|
|align="center"|1
|align="center"|0:00
|Якутск, Россия
|
|}

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Чечни
Призёры Кубка России по панкратиону
Борцы России